Fuhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuhe (socken i Kina, Chongqing), 
 Fuhe (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar